Марія Терезія Ліхтенштейнська (1694–1772) — донька князя Ліхтенштейну Ганса Адама I та Едмунди фон Дітріхштайн, дружина принца Емануеля Томаса Савойського.
 Марія Терезія Ліхтенштейнська (1721–1753) — донька князя Ліхтенштейну Йосифа Йоганна Адама та графині Марії Анни цу Еттінген-Шпільберг, дружина князя Шварценберга Йозефа I.
 Марія Терезія Ліхтенштейнська (1908–1973) — донька принца Алоїза фон унд цу Ліхтенштейна та ерцгерцогині Австрійської Єлизавети Амалії, дружина графа Артура Штрахвіц фон Ґросс-Заухе унд Камінец.